HSLS peut designer :
 Hazy Sighted Link State Routing Protocol, un protocole de routage pour les reseaux de type Mesh;
 Un parti slovaque, le Parti du peuple slovaque (en slovaque : Hlinkova slovenská ľudová strana);
 Un parti croate, le Parti social libéral croate (en croate : Hrvatska socijalno liberalna stranka).

Sigle de 4 caractères